Terrore nello spazio (Dead Space) – film del 1991 
Dead Space – serie di videogiochi e franchise nato nel 2008
Dead Space – videogioco del 2008, il primo della serie
Dead Space – fumetto del 2008, prequel del videogioco
Dead Space – videogioco spin-off del 2011 per dispositivi mobili